

Toponymes 

Italie
 Massa, chef-lieu de la province Province de Massa et Carrare en Toscane.
D'autres communes ou villes italiennes :
 Massa d'Albe, dans la province de l'Aquila ;
 Massa di Somma, dans la province de Naples ;
 Massa e Cozzile, dans la province de Pistoia ;
 Massa Fermana, dans la province d'Ascoli Piceno ;
 Massa Fiscaglia, dans la province de Ferrare ;
 Massa Lombarda, dans la province de Ravenne ;
 Massa Lubrense, dans la province de Naples ;
 Massa Marittima, dans la province de Grosseto ;
 Massa Martana, dans la province de Pérouse.

Maroc
 Massa, une commune rurale de la province de Chtouka-Aït Baha, qui comprend un centre urbain du même nom. 
 L'oued Massa, une rivière du Sud.
 Le parc national de Souss-Massa.
 Souss-Massa, l'une des douze actuelles régions administratives.
 Souss-Massa-Draâ, l'une des seize anciennes régions administratives.

Suisse
 La Massa, affluent de la rive droite du Rhône dans sa partie haut-valaisanne.
 Gorges de la Massa

Patronyme 

 Edgardo Massa (1981), joueur de tennis argentin
 Felipe Massa (1981), pilote automobile brésilien
 Mario Massa (1897-1973), écrivain, scénariste et réalisateur italien
 Mario Massa (1892-1956) : nageur olympique italien
 Ruffin Massa, député français des Alpes-Maritimes sous la Convention
 Duc de Massa, titre créé par Napoléon, du nom de la province italienne et qui sera porté par :
 Claude Ambroise Régnier (1746 - 1814), ministre de la Justice de Napoléon.
 Nicolas Régnier, (1783 - 1851), haut fonctionnaire et pair de France, fils du précédent
 Alphonse Abel Alfred Regnier (1914-1846), fils du précédent
 Alfred Régnier (1837 - 1913) qui fera construire le château de Franconville, fils du précédent

Autres 
 les Massa, un peuple vivant au Tchad et au Cameroun (autre orthographe Masa ou Masana) ;
 le massa, langue du peuple Massa ;
 Massa, nom quelquefois donné par les esclaves afro-américains à leurs maîtres sudistes ;
 l’hôtel de Massa, un hôtel particulier parisien un temps propriété des ducs de Massa ;
 le massa, une galette faite à base de riz fermenté, originaire du Bénin ;
 Massa Pneus, un réseau de centres d'entretien automobile.

Voir aussi